Green Lantern: First Flight (film) - een film uit 2009
Green Lantern: First Flight (Six Flags Magic Mountain) - een vierdimensionale achtbaan in Six Flags Magic Mountain